Ględy bezeichnet Dörfer in Polen:
 Ględy (Łukta), Dorf der Gmina Łukta, Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gallinden, Kreis Osterode, Ostpreußen
 Ględy (Małdyty), Dorf der Gmina Małdyty, Powiat Ostródzki in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1945: Gallinden, Kreis Mohrungen, Ostpreußen
 Ględy (Stary Dzierzgoń), Weiler der Gmina Stary Dzierzgoń, Powiat Sztumski in der Woiwodschaft Pommern